Canada
 Lochwinnoch – località della contea di Renfrew (Ontario)

 Regno Unito
 Lochwinnoch – località del Renfrewshire (Scozia)